Должность минского каштеляна появилась в 1566 году.

Список минских каштелянов